

Плезант-Веллі — місто, штат Міссурі
 Плезант-Веллі — місто, штат Нью-Йорк
 Плезант-Веллі — місто, штат Техас
 Плезант-Веллі — місто в окрузі Меріон, штат Західна Вірджинія
 Плезант-Веллі — місто в окрузі О-Клер, штат Вісконсин
 Плезант-Веллі — місто в окрузі Сент-Круа, штат Вісконсин
 Плезант-Веллі Тауншип — селище в окрузі Поттер, штат Пенсільванія
 Плезант-Веллі — переписна місцевість, штат Аляска
 Плезант-Веллі — переписна місцевість, штат Нью-Йорк